Le mot Lure renvoie à de nombreuses homonymies dans plusieurs langues.

Homonymies
 Lure : commune française, située dans le département de la Haute-Saône
 La montagne de Lure : chaînon montagneux situé dans les Alpes-de-Haute-Provence, prolongement vers l'Est du mont Ventoux.
 C'était aussi l'acronyme du Laboratoire pour l’utilisation du rayonnement électromagnétique (Lure), à Orsay, qui a fermé fin 2003 pour laisser la place au synchrotron SOLEIL
 En musique le lure (ou lur) est un instrument à vent scandinave.
  Lure ( : « leurre, appât ») est le nom d'une mission du célèbre jeu vidéo Grand Theft Auto: San Andreas et de Grand Theft Auto IV de l'éditeur Rockstar Games.

Homophonies
 Lurë, une municipalité d'Albanie.

Voir aussi 
 Luré : commune française située dans le département de la Loire
 Lurs : commune française située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence
 Bouhans-lès-Lure : commune française située dans le département de la Haute-Saône
 Frotey-lès-Lure : commune française située dans le département de la Haute-Saône
 La Neuvelle-lès-Lure : commune française située dans le département de la Haute-Saône
 Vy-lès-Lure : commune française, située dans le département de la Haute-Saône
Les Rencontres internationales de Lure, rendez-vous typographique, ont lieu depuis 1952 à Lurs.

Notes et références